Людина — жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури
 Людина () — рід приматів родини гомінідів. Включає вид людина розумна (Homo sapiens) і близкі до нього вимерлі види:
 Людина розумна (Homo sapiens) — вид живих організмів, що на сучасному етапі існування живого перебуває на найвищому щаблі розвитку
 Австралопітеки ( — група приматів, за будовою проміжна між мавпами і людьми.
 Людина розумна найстаріша (Homo sapiens idaltu).
 Людина уміла (Homo habilis) — високорозвинений австралопітек або перший представник роду Homo
 Людина рудольфська (Homo rudolfensis) — ранній вид роду Homo.
 Людина прямоходяча (Homo erectus) — вид роду Homo, який розглядають як безпосередньо передуючий сучасній людині
 Людина працююча (Homo ergaster) — вид роду Homo що разом із Людиною прямоходячою (Homo ecectus), прийшов на зміну Людині умілій
 Людина флореська (Homo floresiensis).
 Людина-попередник (Homo antecessor).
 Людина гейдельбергська (Homo heidelbergensis).
  Людина неандертальська (Homo neanderthalensis).
 Людина родезійська (Homo rhodesiensis).
 (Homo cepranensis).
 Людина грузинська (Homo georgicus).
 Денисівська людина (Людина з Денисової печери) — імовірно новий вид вимерлих людей, відомий по вкрай фрагментарному матеріалу

 У релігії:
 Перша людина за релігійними уявленнями;
 Адам і Єва — перші люди за  Біблією
 Адам Рішон — загальне сукупне творіння згідно з уявленнями  каббали
 Аск і Ембла — перші люди по скандинавської міфології

 У науці:
 Природа людини як філософське поняття;
 Людство — всі люди в цілому, людська спільнота, сукупність людей (осіб виду людина розумна).
 Людина і царство тварин;
 Індивід (людина) — окремий організм, який існує самостійно, зокрема окрема людина, особа.
 Людина взаємна (Homo reciprocans) або взаємна людина — концепція людей в деяких економічних теоріях
 Людина економічна (Homo Economicus) або економічна людина — концепція людей в деяких економічних теоріях
 Універсальна людина — людина, чий досвід охоплює значну кількість різних предметних областей.
 Одновимірна людина. Дослідження ідеології розвинутого індустріального суспільства.
 Людина, економіка, та держава: трактат про принципи економіки.
 Бунтівна людина (L'Homme révolté) — твір Альбера Камю, написаний у 1951 році, в якому аналізується метафізичний та історичний розвиток повстань
 Людина грає / Homo Ludens — трактат  Йохана Хейзінги (1938), присвячений всеосяжній сутності феномена  гри і універсальному значенні її в людській цивілізації.

 Фільми:
 Людина з рушницею (фільм);
 Людина з бульвару Капуцинів (фільм) Алли Сурикової;
 Людина нізвідки — ряд фільмів та серіалів;
 Серйозна людина (A Serious Man) — американський фільм
 Третя людина (фільм) Орсона Уеллса;
 Людина-павук (фільм) — американський фільм про супергероя Людину-павука, знятий у 2002 році компаніями Columbia Pictures та Sony Pictures
 Людина-павук 2 — фільм знятий 2004 року у США Семом Реймі про вигаданого супергероя Людину-павука .
 Людина-павук 3 — фільм 2007 року про супергероя (superhero film) Людину-павука
 Нова Людина-павук (The Amazing Spider-Man) — четвертий фільм із серії про супергероя Людину-павука
 Людина-павук (мультсеріал, 1994)
 Людина року (фільм) () — американська кінокомедія з Робіном Вільямсом у головній ролі, 2006 року.
 Залізна Людина (фільм) — американський фільм про героя комікс ів Marvel Тоні Старка та його альтер его — Залізну Людину
 Залізна людина 2 — продовження фільму «Залізна людина» 2008 року, базованого на коміксах студії Marvel
 Людина-слон (The Elephant Man) — американський фільм-драма Девіда Лінча 1980 року, який базується на біографії Джозефа Мерріка
 Людина-амфібія (фільм, 1961);
 Людина-амфібія (фільм, 2005).
 Людина-амфібія (мультфільм)
 Третя людина (The Third Man) — британська кримінальна кінодрама в жанрі нуар, нагороджена головним призом Каннського фестивалю 1949 р.
 Своя людина (The Insider) — фільм 1999 року
 Коли людина посміхнулась — фільм українського кінорежисер а Бориса Івченка
 Людина з кіноапаратом — німий експериментальний кінофільм Дзиґи Вертова 1929 року

 У літературі і мистецтві:
 Вітрувіанська людина — знаменитий малюнок, що супроводжується пояснювальними написами, виконаний Леонардо да Вінчі приблизно в 1490 р.
 Людина-амфібія (роман) — відомий науково-фантастичний роман О. Р. Бєляєва;
 Маленька людина —  гуманістична категорія, традиційно приписувана  «національній» особливості  поетики  російської літератури і  мистецтва.
 Повзуча людина — твір із серії «Архів Шерлока Холмса» Артура Конан Дойля

 У іграх і коміксах:
 Люди (Warcraft);
 Людина-павук — супергерой коміксів компанії Marvel.
 Залізна Людина (Iron Man) — супергерой, персонаж коміксів Marvel, який вперше з'явився у 39 випуску коміксу Tales of Suspense
 Радіоактивна Людина — вигаданий персонаж коміксів, і кумир Барта Сімпсона

Див. також 
 Людина без імені (альбом);
 Людина року — конкурс визначних особистостей у декількох країнах світу.
 Снігова людина (єті, сасквоч, біґфут) — легендарна людиноподібна істота
 Людина (журнал) — науково-популярний журнал РАН;
 Тум (людина) — у другій половині 17 — першій половині 18 століття людина народжена від змішаного шлюбу